— японский футболист, нападающий. Лучший бомбардир в истории сборной Японии. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мехико (1968). Тренер и политик, являлся членом Верхней палаты Парламента Японии (1995—2001)

Биография

Ранние годы 
Камамото вырос в Киото и учился в средней школе Ямасиро. Затем он поступил в частный Университет Васэда. Там он становился лучшим бомбардиром в университетской лиге Канто в течение четырёх лет подряд. Он также становился обладателем Кубка Императора в 1963 и 1966 году во время учёбы в университете. Это был последний год, когда Кубок Японии завоевывала университетская команда. Камамото учился по специальности «коммерция» и получил степень бакалавра в области искусств по окончании Университета.

Клубная карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клуб «Янмар Дизель», к которому присоединился сразу после окончания университета в 1967 году. Он не пропустил ни одной игры клуба в лиге, начиная с первого сезона, что является рекордом чемпионата Японии. В 1968 году стал лучшим бомбардиром. Клуб выиграл свой первый титул в 1968 году — благодаря победному голу Камамото в финале Кубка Императора. Через два года команда повторила успех в Кубке Императора. В 1971 году «Янмар Дизель» впервые стал чемпионом страны, а Камамото стал лучшим бомбардиром во второй раз. В 1974 и 1975 годах клуб также становился чемпионом страны, а в 1974 году завоевал очередной Кубок Императора. В 1978 году Камамото стал играющим тренером. Под его руководством клуб выиграл чемпионат в 1980 году. В 1982 году Камамото дважды получал разрыв ахиллова сухожилия. В 1984 году, когда ему было 40 лет, он завершил игровую карьеру. Камомато становился лучшим бомбардиром семь раз и 11 раз был включен в символическую сборную чемпионата. А также семь раз признавался футболистом года в Японии.

Карьера в сборной 
3 марта 1964 года, когда Камамото был студентом, он дебютировал и забил гол за сборную Японии против Сингапура. В октябре он получил вызов в национальную команду на летние Олимпийские игры 1964 года в Токио. Он сыграл все матчи и забил гол в ворота Югославии. В 1968 году В составе национальной сборной Японии завоевал бронзовые медали летних Олимпийских игр в Мехико. Камамото сыграл все матчи и забил 7 голов, став лучшим бомбардиром турнира. В 1970-х, после того, как многие олимпийцы покинули национальную команду, его продолжали вызывать в сборную. Он участвовал в Азиатских играх 1966, 1970 и 1974 годов. В 1977 году завершил выступления за национальную команду, за которую провёл 76 игр и забил 75 голов.

Тренерская карьера 
В 1978 году Камамото стал играющим тренером «Янмар Дизель». Он привёл клуб к победе в чемпионате страны в 1980 году. Клуб также становился обладателем Кубка лиги в 1983 и 1984 годах. После этого тренер ушёл в отставку и завершил игровую карьеру. В 1991 году Камамото подписал контракт с соперником «Янмар Дизель», «Мацусита Электрик». Ушёл в отставку в 1994 году.

В 2005 году был введён в .

После футбола 
В июле 1995 года Камамото был избран членом Верхней палаты Парламента Японии, где трудился до июля 2001 года.

Камамото также занимал пост вице-президента Японской футбольной ассоциации с июля 1998 года по июль 2008 года.

Достижения

Командные 
 «Янмар Дизель»
 Чемпион Первого дивизиона Японской футбольной лиги: 1971, 1974, 1975, 1980
 Обладатель Кубка Императора: 1968, 1970, 1974

 Сборная Японии
 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 1968

Личные 
 Лучший бомбардир Олимпийского футбольного турнира: 1968
 Футболист года в Японии: 1966, 1968, 1971, 1974, 1975, 1980, 1981
 Лучший бомбардир Первого дивизиона Японской футбольной лиги: 1968, 1970, 1971, 1974, 1975, 1976, 1978
 Лучший ассистент Первого дивизиона Японской футбольной лиги: 1973, 1975
 100 голов в Первом дивизионе Японской футбольной лиги: 1974
 200 голов в Первом дивизионе Японской футбольной лиги: 1981
 «Боевой Дух» Первого дивизиона Японской футбольной лиги: 1968
 «Star Ball Award» Первого дивизиона Японской футбольной лиги: 1967, 1968, 1970, 1971, 1972

Статистика выступлений

Клубная карьера

Выступления за сборную 

 Голы за сборную

Тренерская статистика

См. также 
 Список футболистов с наибольшим количеством голов за национальную сборную

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database
 J.League Data Site
 Japan Football Association
 Japan Soccer Archive: Biography and action photos 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1968 года
Игроки ФК «Сересо Осака»
Футбольные тренеры Японии
Тренеры ФК «Гамба Осака»